Хоффманн — распространенная немецкая фамилия. Еврейский вариант данной фамилии обычно пишется с одной «н» и, иногда с одной «ф», например, Хоффман, Хофман или же Гоффман (Гофман). Фамилия Хофман (Гофман) (именно с одиночными «ф» и «н») более характерна для евреев США. 
В Германии, по состоянию на январь 2005 года проживало более 44 000 человек с фамилий Хоффманн (см. карту).

Известные носители:
 Хоффманн, Андре (род. 1993) — немецкий футболист, полузащитник футбольного клуба «Ганновер 96».
 Хоффманн, Вернер (1918—2011) — немецкий лётчик-ас, майор Люфтваффе, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Хоффманн, Вольф (род. 1959) — немецкий гитарист, участник группы Accept.
 Хоффманн, Гейнрих (1913—1941) — немецкий лётчик-ас, старший сержант Люфтваффе.
 Хоффманн, Гэби (род. 1982) — американская актриса.
 Хоффманн, Йоахим (1930—2002) — немецкий военный историк.
 Хоффманн, Кете (1883—1931) — немецкий ботаник и педагог.
 Хоффманн, Кристоф (1815—1885) — немецкий христианский теолог, основатель темплерского движения.
 Хоффманн, Макс (более известен как Макс Гофман; 1869—1927) — германский генерал и дипломат.
 Хоффманн, Мартин Ричард (1932—2014) — американский государственный деятель, министр армии США (1975—1977).
 Хоффманн, Мелани (род. 1974) — бывшая немецкая футболистка, выступавшая на позиции полузащитника.
 Хоффманн, Михаэль (род. 1970) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2009).
 Хоффманн, Нора (род. 1985) — венгерская фигуристка.
 Хоффманн, Роберт (1929—2010) — американский териолог. 
 Хоффманн, Феликс (1868—1946) — немецкий химик, создатель героина.

См. также 
 Гофман
 Гоффман
 Хофман
 Хоффман